Аррисабала́га () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носиели:
 Аррисабалага, Кепа (род. 1994) — испанский футболист.
 Лехаррета Аррисабалага, Марино (род. 1957) — испанский шоссейный велогонщик.